Аллега́ны или Аллеганские горы () — горы в системе Аппалач, восточная часть Аллеганского плато. Расположены на территории штатов Виргиния, Западная Виргиния, Мэриленд и Пенсильвания.

Высота гор — преимущественно 600—1300 м над уровнем моря, высшая точка — Спрус-Ноб (1481 м). Геологически горы Аллеган сложены палеозойскими известняками, имеют крупные запасы каменного угля. Длина с юго-запада на северо-восток около 640 км, ширина гор до 160 км. На востоке Аллеганы заканчиваются Аллегейни-Фронтом — крутым уступом высотой до 300 м.

На склонах Аллеган находится множество истоков крупных рек (Джеймс, Аллегейни, западный рукав Саскуэханна).

Склоны Аллеган покрыты в основном широколиственными лесами, но выше встречаются ель красная (Picea rubens) и пихта бальзамическая. Из фауны обычны бурундук, енот, скунс, заяц, белка, дикий кабан и чёрный медведь.

Примечания

Ссылки 
 

Аппалачи
Горы Виргинии
Горы Западной Виргинии
Горы Мэриленда
Горы Пенсильвании